Fitzcarraldo steht für:
 Fitzcarraldo (1982), Film der in Anlehnung an Carlos Fermín Fitzcarrald entstand
 Fitzcarraldo, Album der Band The Frames
 Fitzcarraldo, Titelsong des Albums, der sich mit Carlos Fermín Fitzcarrald, bzw. dem Film befasst

Personen:
 Carlos Fermín Fitzcarrald (1862–1897), genannt Fitzcarraldo, peruanischer Unternehmer und Kautschukhändler